Britney: Piece of Me war die erste Dauershow der US-amerikanischen Pop-Sängerin Britney Spears in Las Vegas. Die Show fand im AXIS-Theater im Planet Hollywood Resort and Casino statt. Geplant waren ursprünglich 100 Auftritte in einem Zeitraum von Dezember 2013 bis Mitte 2015. Anfang 2014 wurde die Show bis 2017 verlängert.

Hintergrund 
Die Show wurde am 17. September 2013 offiziell in der Fernsehsendung Good Morning America angekündigt. Es versammelten sich über 1000 Spears-Doppelgängerinnen in der Wüste Nevadas. Mit Kartenteilen formten sie eine vergrößerte Version des Werbeplakats der Show, das angeblich sogar aus dem Weltraum zu sehen war. Spears kam per Hubschrauber und gab ein Interview. Berichten zufolge verdient sie durch ihre Auftritte 15 Millionen US-Dollar pro Jahr. Künstler und Prominente wie Katy Perry, Selena Gomez, Miley Cyrus, Paris Hilton, Bruno Mars, Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez, Anna Kendrick, Nick Jonas, Calvin Harris, Kirsten Dunst, Sia und Lady Gaga haben die Show besucht und teilweise als Gast an verschiedenen Auftritten teilgenommen.

Entwicklung 
Der Veranstaltungsort wurde Ende Oktober 2012 komplett renoviert. Es wurden über 20 Millionen US-Dollar in neue Licht-, Ton- und Bühnentechnik investiert. Die Bühne wurde erweitert, was zur Folge hatte, dass die Kapazität des Veranstaltungsortes auf 4600 Zuschauer schrumpfte. Die Show begann am 27. Dezember 2013, kurz nach der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums Britney Jean. Die Ticketpreise variieren zwischen 59 $ und 179 $.

Baz Halpin wurde als Regisseur der Show verpflichtet. Marco Morante ist verantwortlich für die Kostüme. Die Dauer der Show beträgt rund 90 bis 100 Minuten. Insgesamt werden 24 von Spears Hits präsentiert. Der Veranstaltungsort ist auch mit einer 360-Grad-Medienwand ausgestattet. 14 Tänzer und eine vierköpfige Band wurden für die Show engagiert. Larry Rudolph, ihr langjähriger Manager verkündete, dass Spears gänzlich auf Playback während der Show verzichte. Er sagt auch, dass Spears speziell für die Show Gesangsunterricht genommen habe, um ihre Stimme zu stärken.

Rezeption

Kritiken 
Die Show erhielt größtenteils positive Kritiken. Gelobt wurden vor allem die Produktion und die Atmosphäre. Viele Kritiker sehen mit der Dauershow Spears Platz in der Popmusikwelt gefestigt. Der Gebrauch von Playbacks ist der am häufigsten genannte negative Kritikpunkt.

Kommerzieller Erfolg 
Einige Tage nachdem die Tickets der Show zum Verkauf auf den Markt gelangten, wurden schwache Verkaufszahlen prognostiziert. Nur drei der 16 Shows, für die man Karten erhalten konnte, waren ausverkauft. Viele Kritiker verwiesen auf die Live-vs-Playback Gerüchte und sahen darin das Hauptproblem. Spears’ Manager gab daraufhin an, dass Caesars Entertainment bislang nur 10 % der verfügbaren Tickets für jede Show zum Kauf anbot. Des Weiteren waren alle VIP-Plätze für alle 16 Shows innerhalb von Stunden ausverkauft. Die Huffington Post berichtete, dass bis zum 25. September 70.242 von 73.600 Tickets verkauft wurden. Im Dezember 2013 gab Planet Hollywood bekannt, dass die Show bei Erfolg verlängert werden würde, was Anfang 2014 dann auch der Fall war. Bis Dezember 2014 besuchten über 250.000 Menschen die Show und erbrachten Einnahmen von mehr als 38 Millionen US-Dollar.

Verlauf der Show 
Die Show beginnt mit einem Video-Einspieler. Zu sehen ist ein junges Mädchen, das Spears darstellen soll. Während sie in ihrem Zimmer probt, sind immer wieder Ausschnitte aus  Spears’ Fernsehauftritten und ihren Tourneen zu sehen. Im Hintergrund läuft das Instrumental der Eröffnungsnummer Work Bitch. Ein Käfig mit Spears schwebt auf die Bühne, und sie führt zusammen mit ihren Tänzern die Choreographie aus dem Video zu Work Bitch auf. Anschließend präsentiert sie eine leicht gekürzte Version ihres Nummer-eins-Hits Womanizer, wobei sie auch zum ersten Mal die B-Bühne nutzt. Es folgt eine kurze Begrüßung, und die Show geht über zu ihrem nächsten Nummer-eins-Hit 3.

Der zweite Akt beginnt ebenfalls mit einem Video-Einspieler. Diesmal sieht man Spears als Engel verkleidet in einem himmelsähnlichen Umfeld. Ein weißer Schleier wird aus ihrem Gesicht entfernt und sie spricht zum Publikum:

Der Bildschirm verdunkelt sich wieder, und das Lied Everytime beginnt. Während im Saal Blumenblüten von der Decke schweben, öffnet sich die Videoleinwand, und Spears schwebt auf die Bühne zu. Das Lied endet vorzeitig und geht in eine düstere Melodie über. Spears ersetzt das weiße Engelskostüm durch ein schwarzes Kostüm und präsentiert ein Medley aus ihren Hits … Baby One More Time und Oops! … I Did It Again.

Der dritte Teil der Show beginnt mit einem Zusammenschnitt ihrer bekanntesten Musikvideos, unter anderem … Baby One More Time, Stronger, I’m a Slave 4 U, Toxic und Gimme More. Das Lied Me Against the Music ertönt; Spears erscheint auf der Bühne und tanzt zusammen mit ihren Tänzerinnen. Anders als bei bisherigen Auftritten und Tourneen wurde gänzlich auf die Passagen von Madonna verzichtet. Anschließend folgt ein Medley aus Gimme More und Break the Ice. Dieser Akt endet mit dem Titellied der Dauershow; '‘Piece of Me’'.

Der vierte Akt der Show wird durch ein Video von Will.i.am eingeleitet, während im Hintergrund Scream & Shout zu hören ist. Spears erscheint auf der Bühne und singt einen Remix aus Scream & Shout und Boys. Spears spricht nochmals zum Publikum und singt Perfume.

Der fünfte Teil der Show wird durch einzelne Tänzer eröffnet, die zu einem Remix von Get Naked (I Got a Plan) tanzen. Spears, auf einem Thron sitzend, singt den Titel I'm a Slave 4 U. Anschließend wird aus dem Publikum ein Freiwilliger für den nächsten Titel gesucht. Meistens handelt es sich um einen prominenten Gast. Dieser wird dann im Laufe des nächsten Titels Freakshow in spielerischer Weise von Spears gepeitscht und an die Leine gelegt. Es folgt der Titel Do Somethin’, der zwischenzeitlich durch Alien, einem Lied aus ihrem achten Studioalbum Britney Jean, ersetzt wurde.

Der sechste Akt beginnt mit einer zirkusorientierten Zwischensequenz, in der gleichzeitig das restliche Bühnenbild ab- und aufgebaut wird. Es erscheint ein Ring aus Feuer, in dem sich Spears befindet und den Titel Circus singt. Es folgt I Wanna Go, und dieser Teil der Show endet mit einer gekürzten Version von Lucky.

Der siebte und letzte Akt der Show beginnt mit einer Tanzsequenz. Das Bühnenbild gleicht einer Dschungellandschaft, und ein sieben Meter hoher Baum wird auf die Bühne geschoben. Spears, die sich auf einer Plattform in der Mitte des Baumes befindet, beginnt mit der Darbietung von Toxic. Nach dem ersten Refrain springt sie, mit Bungeeseilen gesichert, vom Baum herab und singt den Rest des Titels. Es wird künstlicher Nebel und Regen eingesetzt, um die Kulisse so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen. Anschließend singt sie ein Medley aus Stronger und (You Drive Me) Crazy. Daraufhin folgen die Verabschiedung vom Publikum und eine Danksagung an ihre Tänzer und an ihre Band. Die Show endet mit der Darbietung zu Till the World Ends.

Setliste

Setlist für "Piece of me 1.0" 

 Work Bitch
 Womanizer
 3
 Everytime
 ...Baby One More Time
 Oops! I Did It Again
 Me Against The Music
 Gimme More
 Break The Ice
 Piece Of Me
 Scream And Shout (Interlude)
 Boys
 Perfume
 Get Naked (I Got A Plan) (Interlude)
 I'm A Slave 4 U
 Freakshow
 Do Somethin
 Circus
 I Wanna Go
 Lucky
 Toxic
 Stronger
 (You Drive Me) Crazy
 Till The World Ends

Setlist für "Piece of me 2.0" 

 Work Bitch
 Womanizer
 Break The Ice
 Piece Of Me
 Radar (Video Interlude)
 Me Against The Music
 I Love Rock'N'Roll
 Gimme More
 Everytime
 ...Baby One More Time
 Oops! I Did It Again
 Scream And Shout (Interlude)
 Boys
 "Work It" / "Get Ur Freak On" / "WTF (Where They From)" (Dance Interlude)
 Pretty Girls
 Get Naked (I Got A Plan) (Interlude)
 I'm A Slave 4 U
 Freakshow
 Do Somethin
 Circus
 If U Seek Amy
 Breathe On Me
 Touch Of My Hand
 Toxic
 Stronger
 (You Drive Me) Crazy
 Till the World Ends

Weblinks 
 Informationen zur Show auf der Website des Hotels

Einzelnachweise 

Britney Spears
Konzertreihe